Bar Sport – libro di Stefano Benni, pubblicato nel 1976
Bar Sport – film del 2011 tratto dall'omonimo libro
Bar Sport – storico programma radiofonico di Radio Popolare
Bar Sport Duemila – libro di Stefano Benni, pubblicato nel 2016